Станислав Кричинский (; 3 мая 1911, Новый Сонч — 2 ноября 1941) — историк-ориенталист, исследователь истории татар.

Биография 
Родился в г. Новый Сонч (ныне город в Польше). Происходил из семьи литовских татар. Изучал право и историю в университетах Кракова и Львова (под руководством С. Закжевского), а также тюркологию в Варшаве (под руководством А. Зайончковского). Сотрудник Л. Кричинского. В 1938-1939 работал в польском Главном архиве древних актов.

Автор научных трудов, печатных преимущественно на страницах журнала «Rocznik Tatarski»: «General Jόzef Bielak. 1741-1794» (1932), «Bej barski. Szkic z dziejόw Tatarόw polskich w XVII w.» (1935), «Tatarzy Litewscy — prόba monografii historyczno-etnograficznej» (1938).

Публикации 
 Tatarzy litewscy,  Warszawa: Wydanie Rady Centralnej Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej 1938.
 Lietuvos totoriai. Istorines ir etnografines monografijos bandymas, iš lenkų kalbos verte Tamara Bairašauskaite, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-kla 1993.
 (współautor: Leon Kryczyński) Tatarzy w Słonimiu, Wrocław 1988.
 Wspomnienia. Utwory poetyckie. Eseje, wybór, wstęp i opracowanie Grzegorz Czerwiński, Białystok: Alter Studio 2014.

Примечания

Источники 
 "Вирский Д. С." Кричинский Станислав // Энциклопедия истории Украины : в 10 т. / редкол.: В. А. Смолий (председатель) и др. ; Институт истории Украины НАН Украины. — К. : Наук. мысль, 2009. — Т. 5 : Кон — Кю. — 560 с. : ил. — ISBN 978-966-00-0855-4.
 Tomasz Tomala, Kryczyński Stanisław [w:] Słownik historyków polskich, red. M. Prosińska-Jackl, Warszawa 1994, s. 268.
 Polski Słownik Biograficzny
 Jan Tyszkiewicz, Dorobek historyczny Leona i Stanisława Kryczyńskich [w:] Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej, cz. 2, pod red. Jerzego Maternickiego, Warszawa 1988.
 Jan Tyszkiewicz, Olgierd, Leon i Stanisław Kryczyńscy, działacze kulturalni i badacze przeszłości Tatarów, "Rocznik Tatarów Polskich" 1 (1993), s. 5-14.

Историки Польши